Гулд (Гульд, Гоулд) () — английская фамилия, а также топоним.

Фамилия

Гоулд 
 Гоулд, Александр (род. 1994) — американский киноактёр.
 Гоулд, Мартин (род 1981) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Гоулд, Нолан (род. 1998) — американский актёр.
 Гоулд, Шейн (род. 1956) — австралийская пловчиха вольным стилем, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Гулд 
 Гулд, Бенджамин Апторп (1824—1896) — американский астроном.
 Гулд, Билли (полное имя Уильям Дэвид Гулд; род. 1963) — американский музыкант, композитор, бас-гитарист и продюсер.
 Гулд, Гарольд (1923—2010) — американский актёр.
 Гулд, Гордон (1920—2005) — американский физик, изобретатель лазера.
 Гулд, Джеральд (1885—1936) — английский писатель и поэт.
 Гулд, Джей (второй) (1888—1935) — американский игрок в жё-де-пом.
 Гулд, Джейдин (род. 1998) — американская актриса.
 
 Гулд, Дэвид (1873 — ?) — шотландско-американский футболист, тренер и судья.
 Гулд, Карина (род. 1987) — канадский политик.
 Гулд, Карл Фрейлингхаусен (1873—1939) — американский архитектор.
 Гулд, Келли (род. 1999) — американская юная актриса.
 Гулд, Кеннет (род. 1967) — американский боксёр.
 Гулд, Лоуренс МакКинли (1896—1895) — американский геолог, полярный исследователь.
 Гулд, Огастес Аддисон (1805—1866) — американский конхиолог.
 
 Гулд, Роберт (род. 1946) — английский футболист и тренер.
 Гулд, Роберт Фрик (1836—1915) — британский масон и историк масонства.
 Гулд, Руперт (род. 1972) — британский театральный режиссёр.
 Гулд, Сандра (1916—1999) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Гулд, Сесил (1918—1994) — британский искусствовед.
 Гулд, Стив (род. 1972) — канадский кёрлингист.
 
 
 Гулд, Хал (1920—2015) — американский фотограф и куратор.
 Гулд, Эллиотт (род. 1938) — американский актёр.
Гулд, Эдд (1988—2012) создатель флэш-сериала Eddsworld.
Двойные фамилии
 Гулд-Адамс, Гамильтон (1858—1920) — ирландский солдат и колониальный чиновник, Верховный комиссар Кипра, губернатор штата Квинсленд (Австралия).
 Бэринг-Гулд, Сабин (1834—1924) — английский историк и антиквар.

Гульд 
 Гульд, Гленн (1932—1982) — канадский пианист.
 Гульд, Джеральд (1885—1936) — английский английский писатель, журналист, эссеист и поэт.
 Гульд, Джон (1804—1881) — британский орнитолог и анималист.
 Гульд, Уильям (1732(5?)-1812) — английский садовый мастер, приглашённый в Россию Григорием Потёмкиным; создатель Таврического сада и других садов и парков в имениях Г. А. Потёмкина.
 Гульд, Элизабет (1804—1841) — английская художница-иллюстратор и жена зоолога Джона Гульда.

Топоним 
 Гулд — город в штате Арканзас, США.
 Гулд — тауншип в штате Миннесота, США.

Другие значения 
 Гулд — кратер на видимой стороне Луны.
 Пояс Гулда — группа звёзд, образующих пояс, наклонённый к плоскости Млечного Пути.
 Варан Гульда — вид варана.
 Трио Гулд (англ. Gould Piano Trio) — британское фортепианное трио.

См. также 
 
 Гоулдер
 Гоулдман
 Гоулднер
 Гульда
 Гуилд

Примечания